Анатолий Михайлович Кали́тин (1933—2013) — заслуженный работник народного хозяйства Карельской АССР (1984), Герой Социалистического Труда (1974).

Биография 
В годы Великой Отечественной войны семья была эвакуирована в г. Новая Ляля Свердловской области, учился в школе.

В 1947 году семья вернулась в Карелию, в город Сегежа. Работал в Сегежском леспромхозе приёмщиком леса, слесарем, токарем.

После окончания ремесленного училища в 1950 году, где учился на бумажника, направлен рабочим на Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат.

С 1957 года, после службы в армии, работал бригадиром сеточников бумагоделательной машины Сегежского ЦБК. С 1962 года — член КПСС.

Участвовал в пуске в эксплуатацию и в освоении новых бумагоделательных машин на комбинате.

Заочно окончил Соколский целлюлозно-бумажный техникум в 1975 году.

Избирался депутатом Верховного совета РСФСР 9 созыва (1978).

Почётный гражданин города Сегежи (1998).

Примечания

Литература 
 Призвание: Рассказы о Героях Социалистического Труда. — «Карелия», Петрозаводск, 1975
 Шапошников В. Сказание о Калитиных // Лесная промышленность. 1975

Ссылки 
 Календарь знаменательных дат. Калитин А. М. 

Заслуженные работники народного хозяйства Карельской АССР
Депутаты Верховного Совета РСФСР 9-го созыва
Персоналии:Сегежа
Делегаты XXV съезда КПСС